Spanje
Tenerife (eiland), het grootste eiland van de Canarische eilanden
Santa Cruz de Tenerife (stad)
Santa Cruz de Tenerife (provincie)
Aeropuerto de Tenerife Norte
Aeropuerto de Tenerife Sur
CD Tenerife, Spaanse voetbalclub

Colombia
Tenerife (Magdalena), een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena